Pierre Aubry peut désigner :
 Pierre Aubry (1874-1910), musicologue français ;
 Pierre Aubry (1931-2014), politicien français ;
 Pierre Aubry (1960-), hockeyeur canadien.